Berliner Platz (Erfurt), plaats in gemeente Erfurt
Berliner Platz (Ludwigshafen), plein in Ludwigshafen